Lenne (België), een gehucht in de gemeente Hastière in de Belgische provincie Namen
Lenne (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Lenne (Ruhr), een rivier in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Lenne (Weser), een rivier in de Duitse deelstaat Nedersaksen